Il detentore del titolo era Roger Federer ma non ha preso parte al torneo a causa un infortunio.

Stan Wawrinka ha sconfitto in finale Marcos Baghdatis per 6–4, 7–613.

Teste di serie 

  Novak Đoković (quarti di finale, ritirato)
  Stan Wawrinka (campione)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)

  Viktor Troicki (primo turno)
  Feliciano López (semifinale)
  Martin Kližan (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (secondo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)

  Franko Škugor (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)

Wild Card 

  Yuki Bhambri (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

  Malek Jaziri (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016